Юго-восток штата Риу-Гранди-ду-Сул () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Население составляет 912 130 человек (на 2010 год). Площадь — 42 337,533 км². Плотность населения — 21,54 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 8 992 761 119,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9715,65 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,783 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Серрас-ди-Судести
 Жагуаран
 Пелотас
 Литорал-Лагунар

Риу-Гранди-ду-Сул
Мезорегионы Бразилии